Burimas, albániai település és régészeti helyszín Korça megyében 
Burimas, albániai település Tirana megyében